Алекса́ндр Карасёв: Карасёв, Александр Владимирович (род. 1950) — советский легкоатлет, педагог.
 Карасёв, Александр Владимирович (род. 1971) — российский писатель, юрист.
 Карасёв, Александр Никитович (1916—1991) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Карасёв, Александр Николаевич (1902—1972) — советский историк и археолог.
 Карасёв, Александр Петрович (1914—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, депутат ВС СССР.